Pisón puede hacer referencia a lo siguiente:

 Pisón (cognomen).— Un cognomen de la gens Calpurnia.
 Pisón (instrumento).— Un instrumento pesado de madera para apretar piedras o tierra.
 Pisón (usurpador).— Uno de los treinta tiranos.
 Pisón de Castrejón.— Una localidad de Palencia.
 Pisón de Ojeda.— Una localidad de Palencia.
 Conjura de Pisón.— Una conjura contra el emperador Nerón.
 Epístola a los Pisones.— Una obra de Horacio.
 Río Pisón.— Un río mencionado en el Génesis.
 Villar de los Pisones.— Una localidad de Zamora.
 A cualquiera de los miembros de la familia de los Calpurnios Pisones.